Mediterraneo (film), een film van Gabriele Salvatores uit 1991.
Mediterraneo Marine Park, een dolfinarium op Malta
Mediterraneo, een verzamelalbum van de Italiaanse cantautori Fabrizio De André.

Club Mediterraneo, een amateurvoetbalclub uit Overijssel